Defending the Throne of Evil — четвёртый полноформатный альбом норвежской блэк-метал-группы Carpathian Forest, выпущенный в 2003 году. Помимо стандартного издания на CD была выпущена версия на двойном LP.

Список композиций

Участники записи 
 R. Nattefrost — вокал, гитара, тексты песен
 Vrangsinn — бас
 Tchort — гитара
 Anders Kobro — ударные

Дополнительные участники
 Arvid Motörsen — тенор саксофон
 Французский хор «The Nulun Sugus» — бэк-вокал

Примечания 

Альбомы Carpathian Forest
Альбомы Season of Mist